Castelões ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Castelões (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Castelões (Penafiel)
 Castelões (Tondela)
 Castelões (Vila Nova de Famalicão)
 Castelões de Cepeda